Pour les habits voir : Vêtement
Habits (2013) est une chanson de la suédoise Tove Lo.

Voir aussi 
 Habits of the Heart